Euglandina är ett släkte av snäckor. Euglandina ingår i familjen Spiraxidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Euglandina